Sierra de Altamira kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de Altamira (ås i Spanien, lat 39,54, long -4,82), 
 Sierra de Altamira (ås i Spanien, Extremadura), Provincia de Cáceres, 
 Sierra de Altamira (bergskedja), 

Robotskapade Spanienförgreningar